Расковка — село в Богучарском районе Воронежской области.

Входит в состав Луговского сельского поселения.

География 
Расположено 13 км от города Богучар и 2 км от центра сельского поселения.

Улицы

Население

История 
Возникло в середине XVIII века как хутор Ряскова. Впервые упоминается в 1779 г.

Примечания 

Населённые пункты Богучарского района